PFC CSKA Sofia (bulgarsk: ПФК ЦСКА София) er en bulgarsk fodboldklub fra Sofia, der spiller i A Grupa. Klubben blev stiftet den 5. maj 1948 og har hjemmebane på Bulgarska Armija. Den har i løbet af sin historie vundet det nationale fodboldmesterskab 31 gange og cupturneringen 23 gange, hvilket gør det til det mest vindende bulgarske fodboldhold gennem tiderne. Det er desuden den europæiske klub, der har vundet tredjeflest hjemlige mesterskaber (overgået af Celtic og Rangers).

Titler 
Bulgariens fodboldmesterskab – 31 
1948, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981,1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1997, 2003, 2005, 2008

Bulgariens Cup – 24

Officielle – 10 
1983, 1985, 1987, 1988, 1989, 1993, 1997, 1999, 2006, 2011

 Klubben fik ikke lov at deltage i sæsonen 2008-09, trods mesterskabet i Bulgarien, da den ikke havde sikret sig en UEFA-licens ovenpå en stor gæld til regeringen og andre kreditorer. Bulgariens plads blev i stedet givet til Levski Sofia.

Eksterne henvisninger 

CSKA.bg

Fodboldklubber i Bulgarien
Etableret i 1948
Sofia